Шва́кшты — топоним:

 Швакшты — деревня в Мядельском районе Минской области Белоруссии.
 Швакшты — гидрологический заказник в Поставском районе Витебской области.

См. также 
 Большие Швакшты и Малые Швакшты — озёра в Поставском районе Витебской области.